Busk (; ) ist eine im Westen der Ukraine liegende Stadt it etwa 8500 Einwohnern. Sie liegt in der Oblast Lwiw an der Mündung der Poltwa in den Bug, etwa 46 Kilometer östlich vom Oblastzentrum Lwiw.

Geschichte 
Die Nestorchronik nennt die Burg Busk als Zentrum der Buschanen.

Die Ortschaft erhielt 1411 das Stadtrecht und wurde später zu einem wichtigen Zentrum der Juden in Galizien. Bis zur Ersten polnischen Teilung 1772 gehörte die Stadt zur Polnischen Adelsrepublik (in der Woiwodschaft Bełz), danach kam sie zum österreichischen Galizien.
Von 1854 bis 1867 war die Stadt Sitz des Bezirksamtes Busk, danach wurde ein Bezirksgericht des Bezirkes Kamionka Strumiłowa eingerichtet. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam Busk zunächst zur Westukrainischen Volksrepublik und nach dem Polnisch-Ukrainischen Krieg an Polen, wo sie bis 1939 in der Woiwodschaft Tarnopol, Powiat Kamionka Strumiłowa, Gmina Busk lag. 1939 wurde Busk im Zuge der Sowjetische Besetzung Ostpolens zunächst von der Sowjetunion und ab 1941 von Nazideutschland besetzt. Die Nationalsozialisten errichteten hier ein Ghetto. Dieses wurde am 19. Mai 1943 liquidiert, dabei wurden 1500 Einwohner umgebracht.

1912 wurde von Krasne ausgehend eine Schmalspurgüterbahn für den Anschluss der Brauerei in der Stadt sowie für den Holztransport aus dem nördlicher gelegenen Hrabowa gebaut, diese Strecke wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut.

Stadtgemeinde 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neu gegründeten Stadtgemeinde Busk (Буська міська громада/Buska miska hromada). Zu dieser zählen auch die Siedlung städtischen Typs Olesko sowie die 66 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer im Rajon Solotschiw; bis dahin bildet sie zusammen mit dem nördlich der Stadt gelegenen Dorf Nywy die Stadtratsgemeinde Busk (Буська міська рада/Buska miska rada) im Rajon Busk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Busk Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Jewhen Petruschewytsch (1863–1940), Präsident der Westukrainischen Volksrepublik
 Moritz Szeps (1835–1902), jüdischer österreichischer Journalist und Zeitungsverleger

Siehe auch 
 Synagoge (Busk)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Lwiw
 
Stadtrechtsverleihung 1411
Ort am Bug